Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een waterschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Hyperosmolair hyperglykemisch non-ketotisch syndroom, een aandoening